Huntsville kan syfta på

Geografi

Kanada 

 Huntsville, Ontario, Ontario,

USA 

 Huntsville, Alabama, countyhuvudort, Madison County, 
 Huntsville, Alabama, flygplats, 
 Huntsville, Arkansas, countyhuvudort, Madison County, 
 Huntsville, Missouri, countyhuvudort, Randolph County, 
 Huntsville, Tennessee, countyhuvudort, Scott County, 
 Huntsville, Tennessee, Loudon County, 
 Huntsville, Texas, countyhuvudort, Walker County, 
 Huntsville, Ohio, Logan County, 
 Huntsville, Utah, ort, Weber County,